Roztoky bezeichnet

Stadt Roztoky u Prahy (Rostok), Okres Praha - západ, Tschechien
Gemeinde Roztoky (Slowakei) (Röstchen), Okres Svidník, Slowakei
Gemeinde Roztoky u Křivoklátu (Rostok), Okres Rakovník, Tschechien
Gemeinde Roztoky u Jilemnice (Rostok), Okres Semily, Tschechien
Gemeinde Roztoky u Semil (Rostok), Okres Semily, Tschechien
Roztoky nad Metují (Rostok), Ortsteil von Šestajovice u Jaroměře, Okres Náchod, Tschechien
Roztoky nad Labem (Rongstock), Ortsteil von Povrly, Okres Ústí nad Labem, Tschechien

Siehe auch:
Rostoky